Села:
 Могилівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Могилівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Могилівка — Чернівецька область, Чернівецький район

Об'єкт залізниці:
 Могилівка — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці